Saint Clara steht für
Saint Clara (Film)
Saint Clara (West Virginia)